NQF ist die Abkürzung von:

 National Qualifications Framework, ein zum Bologna-Prozess gehörendes Bildungsrahmenwerk
in der Schweiz zum Beispiel der Qualifikationsrahmen für den schweizerischen Hochschulbereich nqf.ch-HS 
 National Quality Framework, ein australisches Bildungsrahmenwerk
 Nouvelles Questions Féministes, eine französische Zeitschrift 

NQF